Silvanus (lat. lesní, od silva, les) může znamenat:

 Silvanus (mytologie) – římský lesní bůžek
 Silvanus neboli Silas – průvodce apoštola Pavla
 Claudius Silvanus – římský vojevůdce
 Silvanus unidentatus – brouk česky zvaný Lesák podkorní

Související články 
 Sylván (rozcestník)
 Silvan (rozcestník)
 Silva (rozcestník)
 Silvani (rozcestník)